Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată  (în )

Este un centru de instruire și cercetare în domeniul științelor penale, criminologiei, deviantologiei, psihocriminologiei, victimologiei care își are sediul în Chișinău, Republica Moldova.. 

Institutul are următoarele sarcini fundamentale:
 pregătirea, perfecționarea și recalificarea specialiștilor de înaltă competență profesională și maturitate civică, în corespundere cu necesitățile economiei naționale, capabili sa rezolve problemele economiei de piață, ale integrării europene și mondiale;
 desfășurarea activităților de susținere, dezvoltare și promovare a științei penale și criminologiei autohtone pe plan european și internațional; realizarea activităților de cercetări științifice și instruire continuă în domeniul științelor penale, deviantologiei, criminologiei, psihocriminologiei, victimologiei;
 înfăptuirea investigațiilor științifice independente în domeniul devianțelor sociale, combaterii criminalității și asigurării securității criminologice în societate;
 contribuirea la formarea unui sistem modern de pregătire continuă a specialiștilor în domeniul juridic, penal, criminologic și psihologiei, a cadrelor de cercetare și instruire în domeniile nominalizate

Legături externe

Site Valeriu Bujor  

 Universități și colegii